Untamed (livro)
 Untamed (1929) - filme com Joan Crawford
 Untamed (1940) — filme com Ray Milland
 Untamed (1955) — filme com Tyrone Power e Susan Hayward

Desambiguações de cinema